Национальный лифтовый союз (НЛС) — общероссийская некоммерческая организация, объединяющая на основе добровольного членства ассоциации, союзы, некоммерческие партнёрства и другие объединения российских и иностранных юридических лиц, осуществляющие свою деятельность в сфере лифтового хозяйства, и позиционирующая себя как «высший координационный орган саморегулируемых организаций в лифтовом комплексе».

Среди декларируемых целей НЛС — профессиональное содействие государству в создании надёжной и эффективной системы обеспечения безопасности лифтов, а также благоприятных условий для развития саморегулирования в лифтовом комплексе, координация деятельности, представление и защита общих интересов лифтовых предприятий России в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

История создания 
Национальный лифтовый союз учреждён 17 февраля 2010 года в Москве по решению Координационного совета саморегулируемых организаций и объединений лифтовой отрасли «СОЮЗЛИФТ». 16 апреля 2010 года союз прошёл государственную регистрацию в качестве юридического лица.

Союз создавался как национальное объединение саморегулируемых организаций в лифтовом комплексе (Национальный союз лифтовых саморегулируемых организаций) на основании статьи 24 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» для разработки единых стандартов и правил саморегулируемых организаций лифтового хозяйства, условий членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в таких саморегулируемых организациях, разрешения споров в третейском суде, профессионального обучения и аттестации работников членов саморегулируемых организаций лифтового хозяйства, сертификации произведенных ими товаров (работ, услуг), раскрытия информации, а также осуществления иных прав входящих в него саморегулируемых организаций.

Вместе с тем в 2012 году руководство НЛС объвило о необходимости дальнейшей консолидации лифтового сообщества России и приняло решение о расширении деятельности организации и реструктуризации её в союз не только саморегулируемых организаций в лифтовом комплексе, но и некоммерческих юридических лиц других видов — общественных организаций, некоммерческих организаций, иностранных юридических лиц, объединений работодателей, профессиональных союзов и т. п..

В настоящее время НЛС заявляет о себе как об организации, главная идея образования которой заключается в необходимости объединения лифтового сообщества в рамках единого координирующего органа лифтового комплекса.

Руководство 
Согласно уставу НЛС (п. 5.18) президент Национального Лифтового Союза избирается сроком на два года.2010 год — первым президентом НЛС избран генеральный директор ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Макс Ваксман.

2011 год — вторым президентом НЛС избран почётный строитель России, почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России Виктор Тишин.

2012 год — третьим президентом НЛС избран руководитель Комитета по саморегулированию общественного объединения предпринимателей «Опора России» Евгений Шлеменков.

2013 год — четвёртым президентом НЛС избран почётный строитель России, доктор технических наук, профессор Владимир Котельников. Первый вице-президент: Александр Евдокимов. Вице-президенты: Виктор Тишин, Юрий Радин, Вартан Авакян, Евгений Николаев. Исполнительный директор — Пётр Харламов.

2014 год — пятым президентом НЛС избран почётный строитель России, почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России Виктор Тишин.

Структура 
Высший орган управления — Общее собрание членов. Постоянно действующий коллегиальный орган управления — Совет.

В составе Союза действуют 9 общероссийских объединений лифтовых организаций (по экспертным оценкам около 1500 лифтовых предприятий, в которых трудятся в совокупности более 60 000 работников) в рамках всего жизненного цикла лифта, за исключением утилизации:

 Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Российское лифтовое объединение» (объединение заводов-изготовителей лифтов).

 Некоммерческое партнёрство "Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» (объединение монтажных лифтовых организаций).

 Ассоциация делового сотрудничества "Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (объединение сервисных лифтовых организаций).

 Организация Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (объединение органов по оценке соответствия лифтов).

 Некоммерческое партнёрство «Национальный комитет содействия развитию механизированных парковок» (объединение лифтовых предприятий в сфере автоматизированного паркинга).
 
 Некоммерческое партнёрство "Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр» (объединение лифтовых проектных организаций).

 Национальный Союз Саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности (объединение организаций в сфере промышленной безопасности).

 Некоммерческое партнёрство "Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтопроизводителей» (объединение изготовителей лифтовых компонентов).

 Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтового комплекса «Федерация лифтовых предприятий» (объединение работодателей лифтового хозяйства).

В структуру рабочих органов НЛС входят: Комитет региональных представителей, Комитет по стандартизации и техническому регулированию, Комитет по аналитике и статистике, Комитет правового обеспечения, Комитет по информационной политике, Рабочая группа по вопросам развития лифтовой промышленности, Совет ветеранов лифтовой отрасли.

Направления деятельности 
НЛС учредил ежегодный всероссийский съезд лифтовиков и всероссийскую конференцию лифтовиков, на которых профессиональное сообщество с участием представителей органов власти и общественности обсуждает актуальные проблемы лифтового хозяйства России. По результатам этих обсуждений лифтовики вырабатывают варианты их решения и выступают перед государством с соответствующими инициативами (как правило, резолюциями, решениями, обращениями и т. д.), оформляемыми в качестве законодательных предложений для уполномоченных органов власти.

Съезд лифтовиков является общественной инициативой НЛС, реализуя которую лифтовое сообщество пытается привлечь внимание общественности и сформировать общее мнение лифтовиков страны по актуальным проблемам лифтового комплекса, о чём информирует международные организации, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные объединения, другие юридические лица и население. В съезде принимает участие около 400—500 делегатов от числа представителей профессионального сообщества.

В рамках сотрудничества в сфере саморегулирования в строительстве Национальное объединение строителей привлекает НЛС к участию в работе по совершенствованию градостроительного законодательства в части лифтового хозяйства.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства осуществляет экспертное взаимодействие с НЛС в вопросах разработки и реализации региональных адресных программ по ремонту многоквартирных домов (в части замены лифтового оборудования) в рамках проводимой НЛС подготовки предложений по совершенствованию нормативно-технической базы в сфере модернизации и обновления лифтового парка страны.
 
НЛС причисляет себя к последовательным сторонникам идеи обязательного саморегулирования и выступает за усиление его роли в системе жилищно-коммунального хозяйства и строительства вообще и лифтовом комплексе, в частности, полагая, что именно саморегулирование дает «возможность повысить ответственность перед потребителями за безопасную эксплуатацию лифтов, обеспечить контроль деятельности специализированных лифтовых организаций и необходимый уровень качества услуг». Опыт НЛС в содействии развитию саморегулирования в лифтовом хозяйстве использовался государством для формирования модели управления отрасли управления многоквартирными домами.

12.09.2013 по инициативе НЛС при Госстрое России создана Межведомственная рабочая группа по вопросам развития лифтового хозяйства, модернизации и замены лифтов в многоквартирных домах жилищного фонда Российской Федерации, сформированная из представителей НЛС и входящих в его состав лифтовых объединений. В компетенцию рабочей группы вменена подготовка предложений по выработке единой политики и стратегическому развитию лифтового хозяйства, в том числе за счет изучения опыта НЛС в сферах:
 разработки профессиональных стандартов специальностей в сфере лифтового хозяйства;
 стандартизации предпринимательской деятельности в сфере лифтового хозяйства;
 формирования и реализации концепции государственного надзора за лифтами;
 повышения энергоэффективности лифтов.

С 06 по 08.07.2013 состоялась международная выставка лифтов и подъемных механизмов «ЛифтЭкспоРоссия 2013», организованная НЛС. Экспозицию выставки составили 198 компаний-участников из 18 стран мира. Выставку посетили более 5 500 из 128 городов.
 
НЛС является инициатором учреждения профессионального праздника «День работника лифтового комплекса».

См. также 
 Саморегулируемая организация
 Саморегулируемая организация строителей

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 Второе всероссийское совещание «Перспективы развития лифтового комплекса Российской Федерации в современных условиях» // Лифт. — № 10. — М., 2011. С. 2-5.

Ссылки 
 Официальный сайт Национального лифтового союза
 Сайт журнала «Лифтинформ»
 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»
 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»

Некоммерческие организации по алфавиту
Некоммерческие организации России
Лифты